Sagamihara se poate referi la:

 Municipiul Sagamihara, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 7435 Sagamihara, un corp ceresc numit după municipiul Sagamihara.